Uvac peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Uvac, une localité située dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
l'Uvac, une rivière de Serbie et de Bosnie-Herzégovine ;
Uvac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
le monastère d'Uvac, un monastère orthodoxe de Serbie.

Voir aussi 
Uvač, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kolašin.